Rajkovac je lahko:
 Rajkovac, Mladenovac (Srbija)
 Rajkovac, Topola (Srbija)